Sheer Heart Attack ():

 Sheer Heart Attack — третий студийный альбом британской рок-группы Queen.
 «Sheer Heart Attack» — песня с шестого студийного альбома Queen News of the World.
 Sheer Heart Attack Tour — первый всемирный концертный тур Queen в поддержку альбома Sheer Heart Attack.